Стадия плей-офф Кубка конфедераций 1999 началась 1 августа полуфинальными матчами и завершилась финальным матчем, который прошёл 4 августа в Мехико на стадионе «Ацтека». В плей-офф попали по две лучшие команды из каждой группы. Команды, которые проиграли в полуфинале, сыграли в матче за третье место.

Во всех матчах плей-офф, включая финал, если после окончания основного времени счёт остаётся равным, назначается два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени счёт также остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти. Кроме того, также использовалось правило «золотого гола», согласно которому, если мяч забит в дополнительное время, игра немедленно заканчивается и команда, забившая гол, становится победителем.

Команды, прошедшие в плей-офф

Сетка плей-офф

Полуфиналы

Мексика — США 

Помощники судьи:
 Владимир Бертиага
 Бомер Фиерро

Бразилия — Саудовская Аравия 

Помощники судьи:
 Домингуш Пикенину
 Суреш Бехари

Матч за 3-е место 

Помощники судьи:
 Мануэль Нейра Чанг
 Питер Келли

Финал 

Помощники судьи:
 Фернандо Тресако Грасия
 Авни Хассунех

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 1999